Sezon 1969/70 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 OGC Nice
 AS Nancy
 Stade de Reims

Olympique Avignon miało awansować do Division 1, ale nie spełniało wymagań finansowych. W jego miejsce awansowało Stade de Reims.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1969 we Francji
1970 we Francji